Norwich Union Open 1973 — пригласительный снукерный турнир, который проходил с 24 по 29 ноября 1973 года в Piccadilly Hotel, Лондон (Англия). Победителем турнира стал Джон Спенсер, обыгравший в финале Джона Палмена со счётом 8:7.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 1 000
 Финалист: £ 500
 3-е место: £ 300
 4-е место: £ 200
 Четвертьфиналисты: £ 125
 1/8 финала: £ 75
 Первый раунд: £ 50

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 4 побед

 Джон Даннинг 4:0 Джим Мидоукрофт  
 Джонатан Баррон 4:2 Рон Гросс  
 Деннис Тейлор 4:1 Элвин Ллойд  
 Пэт Хулихэн 4:3 Джон Вирго  
 Дэвид Тейлор 4:2 Джек Карнем  
 Арвинд Савур 4:2 Дэвид Гривз  
 Крис Росс 4:3 Маркус Оуэн  
 Сид Худ 4:0 Джейки Ри 

Матч за 3-е место

Матч до 8 побед

 Эдди Чарльтон 8:5 Алекс Хиггинс

Ссылки 

 Отчёт о турнире на The Global Snooker Centre 

Norwich Union Open
1973 год в снукере